Bălănescu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Alexander Bălănescu
 Costache Bălănescu
 Gabriel Bălănescu
 Ioan Bălănescu
 Mihail Bălănescu
 Nicolae Rosetti-Bălănescu
 Radu Bălănescu

Vezi și 
 Bălan (dezambiguizare)

Nume de familie românești